Платье — предмет дамского гардероба.
 Платье (устар.) — комплект одежды на человеке. Изначально слово «платье» и обозначало саму одежду. Например, пальто могло называться верхним платьем.
 Платье, Мелвин (род. 1988) — нидерландский футболист, нападающий немецкого клуба «Ганза».